Agelaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Agelaea ingår i familjen Connaraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Agelaea